Janina Gajda-Krynicka
 Janina Matylda Gajda (Janina Matylda Gajdzianka)